Fondente – è l'italianizzazione del marchio commerciale fondent, ideato da Rodolphe Lindt per il cioccolato prodotto tramite concatura, procedimento da lui inventato nel 1880. Nell'uso popolare, il "cioccolato fondente" spesso viene erroneamente inteso come "cioccolato amaro". 
 Glassa fondente – tipo di glassa
 Fondente al cioccolato – dolce
 Fondente – in  metallurgia, sostanza che si aggiunge ai minerali durante la fusione per inglobare e fluidificare le scorie in modo da poterle separare dal bagno liquido di metallo ed eliminarle
 Fondente – nella ceramica, sostanza che si mescola all'impasto argilloso

Altri progetti